Pitschen steht für:

 Pitschen (Heideblick), Teil von Pitschen-Pickel, Ortsteil der Gemeinde Heideblick, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 deutscher Name von Byczyna, Stadt im Powiat Kluczborski, Wojewodschaft Oppeln, Polen
 Pitschen, deutscher Name von Pyszczyn in Żarów, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen, mit Schloss Pitschen

Pitschen ist der Familienname folgender Personen:

 Salome Pitschen (* 1966), Schweizer Filmemacherin
Siehe auch:
 Pitsche